Буиссон () — французская фамилия.

Известные носители:

 Анри Буиссон — французский физик, отрывший в 1913 году (вместе с Шарлем Фабри) озоновый слой.
 Фернан Буиссон (1874—1958) — французский политик, премьер-министр Франции.

Буиссон в литературе 
 Мадам де Буиссон — персонаж романа Маркиза де Сада Жюстина, или Несчастья добродетели.